Еміне - кримсько-татарське емен - дуб

 Еміне-Баїр-Хосар (Эмине-Баир-Хосар, Emine Bayır Hasar, Эмине Байыр Хасар. печера на гірському масиві Чатир-Даг поблизу Сімферополя
 Еміне-Баїр-Коба, Трехглазка - карстова печера-понор з широким провальним входом і двома меншими отворами-"вікнами" поруч. На півн. краю ниж. плато Чатир-Дага, біля кордону лісу і яйли.